Dario Bürgler, né le  à Illgau, est un joueur de hockey sur glace professionnel suisse. Il évolue au poste d'ailier droit. Il est le fils du skieur Toni Bürgler et le neveu de Thomas Bürgler, également skieur.

Carrière

En club 
Formé au EV Zoug, Dario Bürgler fait ses débuts en LNA avec le club du Herti lors de la saison 2004-2005.

Il rejoint lors de la saison 2007-2008 le HC Davos, avec qui il remporte le titre de champion de Suisse en 2009 et en 2011.

En équipe de Suisse 
Dario Bürgler a représenté la Suisse dans lors des championnats du monde des moins de 18 ans en 2004 et en 2005, aux mondiaux juniors en 2006 et en 2007.

Depuis 2008, il fait partie du cadre élargi de l'équipe de Suisse, sans toutefois participer à un championnat du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003 || EV Zoug U20 || Élites Jr. A
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|rowspan="2"|2003-2004 || EV Zoug U20 || Élites Jr. A
| 35 || 13 || 5 || 18 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|EHC Seewen || ||14 ||3 ||2 ||5 || ||4 ||1 ||1 ||2 || 
|-
|rowspan="2"|2004-2005 || EV Zoug ||  LNA
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| EV Zoug U20 || Élites Jr. A
| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|rowspan="2"|2005-2006 || EV Zoug || LNA
| 25 || 0 || 0 || 0 || 4 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| EV Zoug U20 || Élites Jr. A
| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|rowspan="3"|2006-2007 || EV Zoug || LNA
| 39 || 3 || 6 || 9 || 18 || 12 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| EV Zoug U20 || Élites Jr. A
| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Suisse U20 || LNB
| 4 || 0 || 1 || 1 || 35 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || HC Davos ||  LNA
| 47 || 13 || 7 || 20 || 18 || 10 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
|2008-2009 || HC Davos || LNA
| 42 || 11 || 8 || 19 || 20 || 21 || 3 || 3 || 6 || 18
|-
|2009-2010 || HC Davos ||  LNA
| 50 || 17 || 16 || 33 || 14 || 6 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
|2010-2011 || HC Davos || LNA
| 28 || 7 || 9 || 16 || 18 || 13 || 6 || 5 || 11 || 0
|-
|2011-2012 || HC Davos ||  LNA 
| 46 || 20 || 10 || 30 || 36 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2012-2013 || HC Davos ||  LNA 
| 49 || 19 || 22 || 41 || 42 || 7 || 3 || 3 || 6 || 0
|-
|2013-2014 || HC Davos ||  LNA 
| 50 || 9 || 17 || 26 || 18 || 6 || 5 || 1 || 6 || 4
|-
|2014-2015 || EV Zoug ||  LNA 
| 29 || 8 || 10 || 18 || 14 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2015-2016 || EV Zoug ||  LNA 
| 47 || 10 || 11 || 21 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2016-2017||HC Lugano||LNA||49 || 20 || 19 || 39 || 38 || 11 || 3 || 2 || 5 || 8
|-
| 2017-2018 || HC Lugano || LNA || 44 ||17 || 17 || 34 || 20 ||- ||- || -||- ||-
|-
| 2018-2019 || HC Lugano || LNA || 50 ||11 || 13 || 24 || 6 ||4 ||2 || 1||3 ||4
|-
| 2019-2020 || HC Lugano || LNA || 45 ||5 || 12 || 17 || 12 ||- ||- || -||- ||-  
|-
| 2020-2021|| HC Lugano || LNA || 52 || 17 || 11 || 28 || 16 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2021-2022|| HC Ambrì-Piotta || LNA ||  ||

Internationales 

|2004 ||  Suisse -18 ans||CM -18 ans D1
| 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || Promu
|-
|2005 ||  Suisse -18 ans||CM -18 ans
| 6 || 1 || 0 || 1 || 4 || 
|-
|2006 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 2 || 1 || 3 || 6 || 
|-
|2007 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 1 || 2 || 3 || 8 || 
|-
|2008 || HC Davos || Coupe d'Europe
| 2 || 0 || 1 || 1 || 0 ||   de la division Hlinka
|-
|2011 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 4 || 1 || 0 || 1 || 4 || Vainqueur
|-
|2012 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 4 || 2 || 2 || 4 || 0 || Finaliste
|-
|2013 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || Demi-finaliste
|-
|2015 ||EV Zoug|| CHL || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 ||  du groupe H
|-
|2016 ||EV Zoug|| CHL || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 ||  du groupe B
|-
|2016 ||EV Zoug|| Coupe de Suisse || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || Huitième-de-finaliste
|-
|2016 ||HC Lugano|| Coupe Spengler|| 4 ||3  || 0 || 3 || 0 || Finaliste
|-
|2017 ||HC Lugano|| CHL || 8 || 1 || 6 || 7 || 2 || Quart-de-finaliste
|-
|2017 ||HC Lugano|| Coupe de Suisse || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || Huitième-de-finaliste
|-
|2018 ||HC Lugano|| Coupe de Suisse || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || Huitième-de-finaliste

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en décembre 1987
Naissance dans le canton de Schwytz
Sportif schwytzois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Ambrì-Piotta